Рачко́в — русская фамилия; имеет женскую форму Рачкова. Известные носители:
 Рачков, Александр Семёнович (1905—1976) — советский кораблестроитель.
 Рачков, Альберт Иванович (1927—2023) — советский партийный деятель и дипломат.
 Рачков, Андрей Константинович (род. 1951) — российский фармаколог.
 Рачков, Борис Васильевич (1932—2017) — российский экономист, эксперт в нефтяной промышленности.
 
 
 Рачков, Иосиф Матвеевич (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Рачков, Константин Валерьевич (род. 1978) — российский регбист, флай-хав команды «Булава».
 Рачков, Леонид Тимофеевич (1928—1992) — бригадир слесарей-монтажников управления механизации треста «Ивспецстроймеханизация», Ивановская область, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Рачков, Сергей Анатольевич (род. 1960) — белорусский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет.

Рачкова 
 Рачкова, Татьяна Борисовна (род. 1973) — советская и российская фигуристка.